Сіндзьо (Ямаґата) — місто в Японії, в префектурі Ямаґата;
Сіндзьо (Окаяма) — місто в Японії, в префектурі Окаяма;
Сіндзьо (Нара) — минуле місто в Японії, в префектурі Нара;
 Маю Сіндзью — японська манґака.